Niemcy:
 Türkheim – dzielnica Geislingen an der Steige
 Türkheim – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Türkheim – stacja kolejowa w powyższej miejscowości
 Türkheim – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Francja:
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Turckheim

Inne:
 Türkheim – klasztor
 Türkheim – zamek

Zobacz też:
 Türckheim